Il singolare del torneo di tennis Slovak Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Antony Dupuis che ha battuto in finale Karol Beck 4-6, 6-4, 7-61.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (quarti di finale)
 Karol Kučera (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (secondo turno)
 Antony Dupuis (Campione)

 Vladimir Volčkov (primo turno)
 Sargis Sargsian (primo turno)
 Irakli Labadze (primo turno)
 Dick Norman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Slovak Open 2002